Pandeglang ist ein indonesischer Regierungsbezirk (Kabupaten) in der Provinz Banten, im Westen der Insel Java. Die Strände sind ein beliebtes touristisches Ziel.

Geographie 
Pandeglang liegt an der Westküste von Java an der Sundastraße. Nördlich liegt der Regierungsbezirk Serang und östlich Lebak. Im Süden reicht Pandeglang an den Indischen Ozean. Administrativ unterteilt sich Pandeglang in 35 Distrikte (Kecamatan) mit 339 Dörfern. Zum Regierungsbezirk gehören noch 33 Inseln, die meisten im Kecamatan Sumur. Panaitan, Peucang, Deli und Tinjil sind die bekanntesten.

In Pandeglang befindet sich der Nationalpark Ujung Kulon mit dem größten Tieflandregenwald Javas und den dort lebenden Java-Nashörnern. Das Java-Nashorn findet sich auch im Wappen des Regierungsbezirks.

Administrative Gliederung

Bevölkerung 
Ende 2021 lebten in Pandeglang 1.349.112 Menschen, 691.656 Männer und 657.456 Frauen. Die Bevölkerungsdichte beträgt 491,2 Einwohner pro Quadratkilometer. 2010 betrug die Einwohnerzahl noch 1.149.610.

Im Regierungsbezirk gibt es 3.890 Moscheen, aber keine christliche Kirchen oder Tempel anderer Glaubensrichtungen.

Geschichte 
Der Regierungsbezirk war vom Tsunami auf Java und Sumatra 2018 am stärksten betroffen. Die Flutwelle wurde durch einen Ausbruch des Krakataus und einen Unterwassererdrutsch ausgelöst. Allein in Pandeglang gab es mindestens 290 Todesopfer.

Weblinks 

 Publikationen vom Regierungsbezirk Pandeglang (indonesisch/englisch).

Einzelnachweise 

Kabupaten in Banten
Geographie (Java)